Harter ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Harter (vor 1877–1944), deutscher Bankmanager
 Deborah A. Harter (* 1950), US-amerikanische Romanistin
 Dick Harter (1930–2012), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Dow W. Harter (1885–1971), US-amerikanischer Politiker
 Edgar Harter (* 1946), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Kabarettist 
 Gabriele B. Harter (* 1962), deutsche Archäologin und Autorin
 Gottfried Harter (1908–nach 1987), deutscher Maler und Grafiker
 Harman Leon Harter (1919–2010), US-amerikanischer Mathematiker und Statistiker
 Hermann Harter (1862–1958), österreichischer Schriftsteller und Lehrer, siehe Adolf Frankl (Schriftsteller)
 Hélène Harter (* 1970), französische Historikerin
 J. Francis Harter (1897–1947), US-amerikanischer Politiker
 Josef Harter (1899–1948), deutscher Gewerkschafter, Landtagsabgeordneter und Eisenbahnfunktionär
 Kaja Harter-Uibopuu (* 1968), österreichische Althistorikerin
 Kathleen Harter (* 1946), US-amerikanische Tennisspielerin
 Konstantin Harter (1925–2013), Schweizer Eishockeyspieler
 Kurt Harter (1858–1936), deutscher Politiker (Deutschkonservative Partei, DNVP) und Gutsbesitzer 
 Michael D. Harter (1846–1896), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Harter (1928–1991), französischer Kunsthistoriker und Sammler afrikanischer Kunst
 Renate Harter-Meyer (1943–2009), deutsche Volkswirtin, Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Sabine Harter-Reiter (* vor 1980), österreichische Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ursula Harter (* 1958), deutsche Kunsthistorikerin

Sonstiges:
 Harter-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika